Gertjan Rothman, een Nederlands voetballer
 Philip Rothman, een Amerikaans componist, dirigent en slagwerker